Kantar TNS, empresa que es dedica a la investigació de mercat i al tractament de la informació d'aquest
 The New Saints Football Club, acrònim de The New Saints, club de futbol que representa les ciutats de Llansantffraid-ym-Mechain, a Gal·les, i Oswestry a Anglaterra 
 Théâtre National de Strasbourg
 TNS o Trinacional de la Sangha
 Triple Nine Society, associació voluntària de persones de quocient intel·lectual alt